Ein Barri (, Plural: Barris) ist ein Stadtteil in Katalonien, z. B. Barri Gòtic in Barcelona, zu Spanien allgemein siehe Barrio

Barri ist der Familienname folgender Personen:
 Barta Barri (1911–2003), spanischer Schauspieler
 Hasan Khamis Al-Barri (* 1983), bahrainischer Fußballspieler
 Isa Abdulwahab Al-Barri, bahrainischer Fußballspieler